24. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Wiedniu w dniach 21 - 23 października 1938 (już po anszlusie). W tabeli medalowej tryumfowali reprezentanci III Rzeszy. Udział wzięło 38 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1938 w sporcie